Alfredo Chaves (Espírito Santo) — município no estado do Espírito Santo
 Alfredo Chaves ou Veranópolis — município no estado do Rio Grande do Sul
Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves — ministro da colonização, marinha e guerra durante o Império do Brasil
Alfredo Chaves (capitão) — militar que participou da Golpe de Estado de 28 de Maio de 1926 em Portugal

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história